NGC 4990 (другие обозначения — MCG −1-34-4, MK 1344, IRAS13067-0500, PGC 45608) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4990
Дева (созвездие)
Линзообразные галактики